East York (Pensilvânia)
East York (Ontário)

Desambiguações de topônimos